

Patronyme 

Benjamin Britten (1913-1976), compositeur anglais
Bill Britten, acteur américain
Emma Hardinge Britten (1823-1899), spiritualiste
Frederick A. Britten (1871-1946), représentant de l'Illinois au Congrès
James Britten (1846-1925), botaniste anglais
John Britten (1950-1995), concepteur de moto néo-zélandais
Linda Britten, styliste australienne
Mark Britten, comédien américain
Matt Britten (né en 1985), acteur américain
Roy John Britten (1919-2012), biologiste moléculaire américain
Sébastien Britten (né en 1970), patineur artistique canadien
Terry Britten (né en 1947), compositeur anglais
 Tony Britten, compositeur anglais 
Trevor Britten, joueur de cricket namibien

Voir aussi 
(4079) Britten, astéroïde de la ceinture d'astéroîdes
Britten, constructeur de motos néo-zélandais
Britten V1000, modèle de moto conçu par John Britten
Britten-Norman, constructeur d'avions britannique
 

Patronyme anglais